Spittal heißen folgende geographischen Objekte:
 Bezirk Spittal an der Drau im Bundesland Kärnten
 Spittal an der Drau, Bezirkshauptstadt in Oberkärnten
 Spittal (Wales), Grafschaft Pembrokeshire im Westen von Wales, Vereinigtes Königreich

Spittal ist der Familienname folgender Personen:
 Blair Spittal (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Charles Spittal (1874–1931), kanadischer Soldat und Sportler
 Ian Spittal (* 1965), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Spital
 Spittel